

Anno 
 984 o 984 a.C.

Codici 
 984 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Eastfield, nella contea di Somerset, in Inghilterra

Matematica 
 984 – numero